Das Mixed der Canadian Lawn Tennis Championships 1940 war ein Tenniswettbewerb in Quebec-Stadt.

Ergebnisse 
Es sind die Ergebnisse, soweit bekannt, ab dem Viertelfinale dargestellt.

Quelle 
 The Montreal Gazette, Ausgaben vom 9., 11.–13. und 15. Juli 1940, Windsor Daily Star, Ausgabe vom 10. Juli 1940, jeweils auf news.google.com/newspapers

Anmerkungen 

Tennisturnier in der Stadt Québec
Tennisturnier 1940